Moonshine (englisch für Mondschein) steht für:

 umgangssprachliche Bezeichnung für schwarzgebrannte Spirituosen, siehe Schwarzbrennerei
 Moonshine (1918), US-amerikanischer Kurzfilm von Roscoe Arbuckle (1918)
 Moonshine (2006), US-amerikanischer Film von Roger Ingraham (2006)
 Moonshine Music, US-amerikanisches Plattenlabel
 Moonshine, Codename der Version 7 der Fedora (Linux-Distribution)
 Monstrous moonshine, mathematische Theorie, siehe Monstergruppe #Entdeckungsgeschichte

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Moonshine (Illinois)
 Moonshine Township, Minnesota

Siehe auch:
 Mondschein (Begriffsklärung)